О́сборн () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии

А 
 Осборн, Айсая (род. 1987) — английский футболист.
 Осборн, Альфред Герберт Эрнест (род. 1938) — британский религиозный деятель Православной Церкви, бывший епископ Василий.

Б 
 Осборн, Барри (род 1944) — американский кинопродюсер, исполнительный продюсер и режиссёр.
 Осборн, Базз (род. 1964) — американский гитарист, композитор, вокалист, и продюсер.
 Осборн, Бертран (1935—2018) — монтсерратский политический и государственный деятель.

В 
 Осборн, Вальда (род. 1934) — британская фигуристка-одиночница.

Г 
 Осборн, Гарольд (1905—1987) — британский философ, писатель и искусствовед.
 Осборн, Генри Фэрфилд (1857—1935) — американский палеонтолог.
 Осборн, Генри (1694—1771) — британский адмирал ВМС.

Д 
 Осборн, Джоан (род. 1962) — американская певица и автор песен.
 Осборн, Джон (1929—1994) — английский драматург и сценарист.
 Осборн, Джон (певец) (род. 1972) — американский оперный певец.
 Осборн, Джон Альфред (1936—2011) — премьер-министр Монтсеррата (1978—1991; 2001—2006).
 Осборн, Джон Роберт (1899—1941) — канадский солдат, кавалер Креста Виктории.
 Осборн, Джордж (род. 1971) — канцлер казначейства Великобритании с 2010 года.
 Осборн, Джош (род. 1980) — американский автор-исполнитель.

К 
 Осборн, Келли (род. 1984) — британская певица и актриса.

Л 
 Осборн, Линтон (род. 1972) — шотландский рок-вокалист.

М 
 Осборн, Макс (1870—1946) — немецкий искусствовед.
 Осборн, Мэри Поуп (род. 1949) — американская детская писательница.

Н 
 Осборн, Найджел (род. 1948) — британский (шотландский) композитор, автор оперы «Электрификация Советского Союза».

О 
 Осборн, Оззи (род. 1948) — британский музыкант и исполнитель.

Р 
 Осборн, Робин (род. 1957) — британо-английский историк-антиковед, эллинист.

С 
 Осборн, Сидни Престон (1884—1948) — американский политик, 7-й губернатор Аризоны.
 Осборн, Стив (род. 1963) — музыкальный продюсер.

У 
 Осборн, Уолтер (1859—1903) — крупнейший ирландский живописец-жанрист, один из первых импрессионистов в Ирландии.

Ф 
 Осборн, Филип — британский военный деятель, маршал авиации, начальник военной разведки Великобритании с 2015 года.
 Осборн, Франц (1903—1955) — немецкий пианист.

Х 
 Осборн, Харольд (1899—1975) — американский легкоатлет.

Ч 
 Осборн, Чарльз (1894—1991) — уроженец штата Айова, получивший известность как человек, у которого приступ икоты длился 68 лет.

Ш 
 Осборн, Шерард (1822—1875) — британский адмирал, участник Крымской войны.
 Осборн, Шэрон (род. 1952) — британская телеведущая и предпринимательница.

Составные фамилии 
 Смит-Осборн, Мэдолин (род. 1957) — американская актриса.

Топонимы 
 Осборн-хаус
 Осборн (округ) — округ в штате Канзас (США).
  — населённый пункт в штате Новый Южный Уэльс (Австралия).